Stražišče (Cerknica), een plaats in de Sloveense gemeente Cerknica
 Stražišče (Ravne na Koroškem), een plaats in de Sloveense gemeente Ravne na Koroškem